Altes Moor ist der Name mehrerer Naturschutzgebiete in Deutschland:

 Altes Moor im Kreis Minden-Lübbecke, siehe Altes Moor (Kreis Minden-Lübbecke)
 Altes Moor im Landkreis Harburg, siehe Altes Moor (Landkreis Harburg)